USS Belknap je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Belknap (CG-25) 
 USS Belknap (DD-251) 
 USS Belknap (DLG-26)

Belknap